Il doppio del torneo di tennis Nottingham Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Amir Hadad e Harel Levy che hanno battuto in finale Scott Humphries e Mark Merklein 6-4, 63-7, 6-3.

Teste di serie 

 Scott Humphries /  Mark Merklein (finale)
 Brandon Coupe /  Justin Gimelstob (primo turno)

 Stephen Huss /  Myles Wakefield (semifinali)
 Enzo Artoni /  Sergio Roitman (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Nottingham Challenger 2003